Красная книга Иркутской области — официальный документ, содержащий аннотированный список редких и находящихся под угрозой исчезновения животных, растений и грибов Иркутской области, сведения о их состоянии и распространении, а также необходимых мерах охраны.
Учреждена в 2008 году на основании Закона Иркутской области «О Красной книге Иркутской области» (от 24 июня 2008 года № 30-оз).

Издание 
В издание Красной книги Иркутской области, вышедшее в 2010 году включены 408 видов грибов, растений и
животных, нуждающихся в охране. Среди них 25 видов грибов, 50 — лишайников, 40 — мхов, 173 — сосудистых растений, по 1 виду амебоидных и пиявок, 14 видов ракообразных, 10 — насекомых (в т.ч. абия прибайкальская, оруссус паразитический), 12 — рыб (стерлядь, сибирский осётр, ленок, таймень, арктический голец, тугун, нельма, линь и другие), по 2 вида амфибий (монгольская жаба, обыкновенная жаба) и рептилий (узорчатый полоз, обыкновенный уж), 62 вида птиц и 17 видов млекопитающих (в т.ч. ирбис, манул, амурский тигр, солонгой, северный олень).

Категории охраны 
Категории охраны видов, включённых в Красную книгу Иркутской области имеют следующие обозначения:

См. также 
 Список млекопитающих, занесённых в Красную книгу Иркутской области
 Список птиц, занесённых в Красную книгу Иркутской области
 Список беспозвоночных, занесённых в Красную книгу Иркутской области
 Список растений, занесённых в Красную книгу Иркутской области
 Список грибов, лишайников, мхов, плаунов и папортников, занесённых в Красную книгу Иркутской области

Примечания

Литература 
 
 
 
 

Иркутская
Природа Иркутской области